N152 peut faire référence à :
  dans plusieurs pays ;
 Ligne de bus Noctilien N152 de la RATP.